Топоним
 Тобе-Чокрак — прежнее название упразднённого села Ставки в Симферопольском районе  Крыма, включённого в состав села Родниково
 Тобе-Чокрак — небольшая пересыхающая река в юго-западном Крыму
 Тобе-Чокрак — небольшая пересыхающая река на Керченском полуострове

См. также 
Тобе
Тобе